Борика — название населённых пунктов.

 Борика — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Мадан.
 Борика — село в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Ихтиман.
 Борика — село в Республике Сербской. Находится в общине Рогатица.